Die Bezeichnung Senat Koschnick steht für von Hans Koschnick geführte Bremer Landesregierungen:

 Senat Koschnick I Bremer Landesregierung vom 28. November 1967 bis 15. Dezember 1971
 Senat Koschnick II Bremer Landesregierung vom 15. Dezember 1971 bis 3. November 1975
 Senat Koschnick III Bremer Landesregierung vom 3. November 1975 bis 7. November 1979
 Senat Koschnick IV Bremer Landesregierung vom 7. November 1979 bis 10. November 1983
 Senat Koschnick V Bremer Landesregierung vom 10. November 1983 bis 17. September 1985